Execution (roman), een roman van Colin McDougall
 Execution (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
 Execution (schilderij), een Chinees schilderij